Блувотер:

 Блувотер (торговий центр) — великий торговий центр в графстві Кент, Англія
 Блувотер (Аризона) — статистично обумовлена місцевість в штаті Аризона, США
 Блувотер (Каліфорнія) — статистично обумовлена місцевість в штаті Каліфорнія, США
 Блувотер (Онтаріо) — містечко поблизу міста Сарнія, Канада
 Блувотер (Квінсленд) — передмістя Таунсвілла в штаті Квінсленд, Австралія